Сердар Куртулуш (; р. , Бурса) — турецкий футболист, правый защитник. Куртулуш сыграл шесть матчей за национальную сборную Турции. Его младший брат Серкан Куртулуш также является профессиональным футболистом.

Клубная карьера 
Куртулуш является воспитанником клуба «Бурсаспор», за молодёжную команду которого он начал играть в 2000 году. Его полноценный дебют во взрослой команде состоялся в сезоне 2004/2005, когда Сердару было 17 лет. В сезоне 2005/2006 он помог «Бурсаспору» выиграть первую лигу и выйти в Суперлигу.

Восемнадцатилетнего Куртулуша в июне 2006 года приобрёл «Бешикташ», заплативший за него 1 млн долларов и отдавший в обмен двух футболистов, Синана Калоглу и Эсера Ягмура. Дебют Куртулуша в новой команде состоялся 30 июня 2006 года в матче за Суперкубок против «Галатасарая», в котором «Бешикташ» одержал победу со счётом 1:0. По ходу сезона главный тренер команды Жан Тигана активно использовал молодого защитника, иногда назначая его на нетипичные позиции опорного или правого полузащитника. В своём первом сезоне в «Бешикташе» Куртулуш помог команде выиграть также Кубок Турции и занять второе место в чемпионате страны, кроме того, он дебютировал в еврокубках, проведя пять матчей в Кубке УЕФА.

В 2007 году на должность главного тренера «Бешикташа» был назначен Саглам Эртугрул, при котором Куртулуш утратил прежде стабильное место в составе. В сезоне 2007/2008 команда заняла третье место в Суперлиге и крайне слабо выступила в Лиге чемпионов, где в одном из матчей группового турнира потерпела разгромное поражение от «Ливерпуля» со счётом 8:0. Летом 2008 года главным тренером «Бешикташа» стал Мустафа Денизли. С ним команда выиграла в сезоне 2008/2009 чемпионат и кубок Турции. Куртулуш вновь не был основным игроком, проиграв конкуренцию новобранцу Экрему Дагу.

Летом 2009 года Куртулуш был отправлен в «Газиантепспор» в качестве дополнительной компенсации за переход в «Бешикташ» Исмаила Кёйбаши. В новой команде Куртулуш с первого же сезона стал игроком основного состава. В сезоне 2010/2011 он помог «Газиантепспору» занять четвёртое место в чемпионате Турции и получить право выступать в Лиге Европы, однако в самом еврокубке команда выбыла уже на этапе квалификации, уступив польской «Легии». За «Газиантепспор» Куртулуш провёл 113 матчей и забил 5 голов в чемпионате Турции за четыре сезона.

Летом 2013 года Куртулуш вернулся в «Бешикташ», подписавший с ним трёхлетний контракт. За его переход и трансфер вратаря Толги Зенгина из «Трабзонспора» клуб заплатил 4,5 млн евро. В 2013—2015 годах Куртулуш регулярно играл за «Бешикташ», но после назначения тренером клуба Шенола Гюнеша потерял место в составе и в сезоне 2015/2016 сыграл лишь 10 матчей.

В мае 2016 года Куртулуш достиг предварительной договорённости о заключении контракта с клубом «Антальяспор», но переход не состоялся. В июне 2016 года Куртулуш в статусе свободного агента вернулся в «Бурсаспор», с которым заключил контракт на три года.

Выступления за сборную 
В 2005 году Куртулуш дебютировал в молодёжной сборной Турции среди юношей до 18 лет. В том же году он выступал за сборные более старших возрастных категорий и стал финалистом футбольного турнира Средиземноморских игр. Дебют Куртулуша в национальной сборной состоялся 5 июня 2007 года в товарищеском матче со сборной Бразилии. Главный тренер турецкой сборной Фатих Терим выпустил девятнадцатилетнего Сердара на поле вместо Арды Турана в перерыве встречи. Матч завершился ничьей 0:0. Вернулся в национальную сборную Куртулуш лишь в мае 2012 года при тренере Абдулле Авчи. Приняв участие ещё в пяти товарищеских встречах сборной в 2012 и 2013 годах, Сердар довёл свой счёт матчей за сборную Турции до шести.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Газиантепспор»